Nowojegorjewskoje (russisch ) ist der Name zweier Dörfer in Russland:
 Nowojegorjewskoje (Region Altai), in der Region Altai
 Nowojegorjewskoje (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod